Прову́лок Одоє́вського — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Провулок Одоєвського — провулок у місті Дніпропетровськ.
 Провулок Одоєвського — провулок у місті Київ.
 Провулок Одоєвського — провулок у місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки